Pinasa, pinka – typ dawnego okrętu żaglowego 
 Pinka – rzeka w Austrii i na Węgrzech
 Pinka – wieś w Polsce, w województwie wielkopolskim
 Pinka – drobne larwy much